João Fernandes (ator)
 João Fernandes (basquetebolista)
 João Fernandes (músico)
 João Fernandes (político)

Veja também 
 Juan Fernández

Desambiguações de antropônimos